Трка на 5.000 метара за жене, била је једна од 29 дисциплина атлетског програма на Летњим параолимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру, Бразил. Такмичење је одржано 14. и 15. септембра на Олимпијском стадиону Жоао Авеланж.

Титулу олимпијске победнице са Параолимпијских игара у Лондону 2012 није бранила Едит Волф из Швајцарске.

Земље учеснице 
Учествовало је 14 такмичарки из 9 земаља.

Рекорди пре почетка такмичења 
(стање 8. септембра 2016)

Рекорди после завршеног такмичења

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+3)

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 14.9.2016. годину у 10:00 (1. група) и у 10:17 (2. група). У квалификацијама су такмичарке биле подељене у 2 групе. За финале пласирале су се по три првопласиране из сваке групе (КВ) и четири према постигнутом резултату (кв).,,

Финале 
Такмичење је одржано 15.9.2016. годину у 17:30 ,

Пролазна времена у финалној трци

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт Параолимпијских и Олимпијских игара Рио 2016. 

Атлетика на Летњим параолимпијским играма 2016.
Трка на 5.000 метара на Летњим параолимпијским играма